Телишевская — деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Пуйского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на левом берегу реки Ваги в 68,3 километрах на север от районного центра — города Вельска. Ближайшие населённые пункты: на востоке деревня Олеховская, на севере деревня Ванютина Гора, на юго-западе деревня Городище.
Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Шенкурского уезда Архангельской губернии под номером «2010» как «Телешевская(Любовская)». Насчитывала 7 дворов, 26 жителей мужского пола и 29 женского.
В «Списке населенных мест Архангельской губернии на 1 мая 1922 года» в деревне уже 19 дворов, 40 мужчин и 51 женщина. В административном отношении населённый пункт входил в состав Воскресенского общества Воскресенской волости Шенкурского уезда.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Пуйское»